Balcarce (partido), een partido (bestuurlijke laag) in de provincie Buenos Aires
Balcarce (Buenos Aires), een plaats in de partido Balcarce